La Collada de la Creu de la Sedella és una collada situada a 1.217,3 m alt del límit dels termes comunals de la Menera i de Prats de Molló i la Presta, tots dos de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

És a la zona occidental del terme de la Menera, al nord de la Sedella, de la Menera, i al sud del Tossal, de Prats de Molló i la Presta.

Bibliografia

Referències 

Colls de la Menera
Colls de Prats de Molló i la Presta